Mali heißen folgende geographische Objekte:
 Mali, Staat in Westafrika
 Mali (Präfektur), Präfektur in Guinea

historisch:
 Malireich, historisches westafrikanisches Reich
 Mali-Föderation, ehemaliger Bundesstaat in Westafrika
Orte:
 Mali (Guinea), Hauptort der Präfektur Mali
 Mali (Dechang), Großgemeinde des Kreises Dechang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Mali (Malipo), Großgemeinde des Kreises Malipo in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mali Island, Insel der Lihir-Gruppe (Papua-Neuguinea)

Mali ist der Familienname folgender Personen:
 Andreja Mali (* 1977), slowenische Biathletin
 Antara Mali (* 1979), indische Schauspielerin
 Christian Mali (1832–1906), deutsch-niederländischer Maler und Hochschullehrer
 Franz Mali (* 1960), österreichischer römisch-katholischer Priester und Theologe
 Jagdish Mali († 2013), indischer Fotograf
 Johannes Cornelis Jacobus Mali (1828–1865), deutscher Landschaftsmaler
 Nikolos Mali (* 1999), georgischer Fußballspieler
 Siniša Mali (* 1972), serbischer Politiker und Ökonom

Mali, Weiteres:
 Mali (GPU) – eine Familie von Grafikprozessoren
 Mali-Ideogramm – Wappen der Mali-Föderation
 Mali (Film) – deutscher Fernsehfilm von 1997
 Kurzbezeichnung für den  Malinois, eine belgische Arbeitshunderasse

Siehe auch:
 Malli, Maly

Abkürzung